Maria Negri ist der Name folgender Personen:

* Maria Caterina Negri (1704–nach 1744), italienische Opernsängerin (Alt) 
 Maria Rosa Negri (1712–1760), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)